Фёдоровск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Фёдоровск — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Фёдоровск — село в Куединском районе Пермского края.